Ursenbacherhof ist ein Ortsname im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg:

 Ursenbacherhof (Schriesheim), Siedlungsplatz im Stadtteil Ursenbach von Schriesheim
 Ursenbacherhof (Waibstadt), früher auch Bleihof, historisches Hofgut beim Stadtteil Daisbach von Waibstadt